Il doppio del torneo di tennis Colorado International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Marie-Ève Pelletier e Shelby Rogers che hanno battuto in finale Lauren Embree e Nicole Gibbs 6–3, 3–6, [12–10].

Teste di serie

 Julie Coin /  Sharon Fichman (primo turno)
 Asia Muhammad /  Maria Sanchez (quarti di finale)

 Alexa Glatch /  Sally Peers (quarti di finale) 
 Madison Brengle /  Chanel Simmonds (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Colorado International 2012